DonaZica foi um conjunto musical brasileiro formado em 2001.

A ideia de formar a banda surgiu do encontro de Anelis Assumpção e Iara Rennó (então vocalistas de apoio do cantor Itamar Assumpção) com a cantora Andréia Dias, em 2000. As três decidiram formar um projeto musical coletivo, inicialmente batizado Zigzira. No ano seguinte, passaram a se apresentar com o nome de DonaZica.

Em 2003 o grupo lançou seu primeiro CD, o independente Composição, com músicas escritas pelas três fundadoras e uma sonoridade que misturava influências de samba, maracatu e drum'n'bass. Dois anos depois, veio o segundo disco, Filme Brasileiro, com toques de jazz e rock.

Formação

Iara Rennó – voz e violão
Anelis Assumpção – voz e percussão
Andréia Dias – voz
Simone Julian – saxofone e flauta
Marcelo Monteiro – saxofone e flauta
Simone Soul (depois substituída por Mariá Portugal) – percussão
Gustavo Ruiz – violões
Gustavo Souza – bateria e percussão
André Bedurê – baixo

Discografia 
 2003 - Composição
 2005 - Filme brasileiro

Bandas do Brasil
Bandas formadas em 2001
Bandas de música popular brasileira